

Patronyme 
 Arthur Heid, homme politique français
 Graham Heid, réalisateur américain

Toponyme 
 Heid des Gattes, réserve naturelle belge
 Pic Heid, sommet des Pyrénées françaises
 Sur-la-Heid, hameau de la commune d'Aywaille

Voir aussi 
 Heyd
 Heide
 Haid

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme